Franz Kafka (1883–1924) – tysksproget forfatter

Kafka kan også henvise til:

Personer 
 Gustav Kafka (1883–1953) – østrigsk filosof og psykolog
 Gustav Eduard Kafka (1907–1974) – tysk-østrigsk jurist og politolog
 Hans Kafka (1902–1974) – østrigsk manuskriptforfatter og journalist
 Helmut Kafka (født 1940) – tysk fodboldspiller og -træner
 Maria Restituta Kafka (1894–1943) – østrigsk nonne, sygeplejerske og saligkåret matyr

Andet 
 Kafka (film) – fra 1991, instrueret af Steven Soderbergh
 3412 Kafka – asteroide opkaldt efter Franz Kafka
 Apache Kafka – et open-source softwareprojekt fra Apache Software Foundation
 Kafka på stranden – roman af Haruki Murakami fra 2002.

Se også 
 Margit Kaffka (1880–1918) – ungarsk forfatter
 kafkask - om en umulig kamp mod et uigennemskueligt bureaukratisk system.